Le nom Lumberton peut désigner plusieurs localités américaines :
 Lumberton (Mississippi) ;
 Lumberton (Caroline du Nord) ;
 Lumberton (Texas) ;
 Lumberton (New Jersey).

Homonymie de localités aux États-Unis